Pennington (Alabama), een plaats in Alabama
 Pennington (Cumbria), een plaats in het Engelse Cumbria
 Pennington (KwaZoeloe-Natal), een plaats in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZoeloe-Natal
 Pennington (motorfiets), een historisch Brits merk van motorfietsen
 Pennington (New Jersey), een plaats in de VS

Zie ook:
 Pennington County (doorverwijspagina)